Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2009 проходили в рамках Світового Туру ATP 2009.

Ніколас Альмагро був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі його переміг Фредеріко Жіль.

Томмі Робредо здобув титул, у фіналі перемігши Томаза Беллуччі з рахунком 6–3, 3–6, 3–6.

Сіяні гравці 

  Ніколас Альмагро (чвертьфінал)
  Томмі Робредо (Чемпіон)
  Альберт Монтаньєс (1-ше коло)
  Хосе Акасусо (півфінал)

 Марсель Гранольєрс (2-ге коло)
 Едуардо Шванк (чвертьфінал)
 Ніколя Девільдер (2-ге коло)
 Потіто Стараче (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2009